У́лица Михаи́ла Галко́вского — улица в Ленинградском районе Калининграда. Названа в честь подполковника налоговой полиции Михаила Леонидовича Галковского (1957—1997), погибшего в августе 1997 года при спасении жизни человека и награждённого посмертно Орденом Мужества.

Улица переименована решением Городского совета депутатов Калининграда в честь М. Галковского в 2001 году.

На улице расположено здание, в котором размещаются областное Управление наркоконтроля и Западное управление внутренних дел на транспорте. В 1994—2003 годах в этом здании находилось управление налоговой полиции. Здание построено немецкими строителями до Второй мировой войны, в нём размещался сельскохозяйственный факультет Кёнигсбергского университета, а после войны — молокозавод.

236040 — почтовый индекс улицы.

Улица проходит с юго-запада на северо-восток, соединяя улицу Подполковника Иванникова с улицей Рокоссовского (после пересечения с Большим переулком).

Примечания

Литература 
 Управление Федеральной службы налоговой полиции России по Калининградской области (1992—2002). — Калининград, 2002, 12 с.

Ссылки 
 Информация о Михаиле Галковском

Улицы Калининграда